Буковица-Велика (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Буковица-Велике проживало 544 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 4 (0,73 %);
 хорваты — 537 (98,71 %);
 югославы — 1 (0,18 %);
 мусульмане — 0 (0,00 %);
 другие — 2 (0,36 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской